millicandela, een eenheid van lichtsterkte
het Romeinse getal voor 1400
McDonald's, als code op de New York Stock Exchange
Mini-cd
Minimal change disease
MCD, een Nederlandse supermarktketen